Selenicë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Selenicë (kommunhuvudort i Albanien), Vlorë prefektur, Rrethi i Vlorës, 
 Bashkia e Selenicës, kommun, Vlorë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar